Division 1 i handboll för herrar 2004/2005 var den näst högsta divisionen för handboll i Sverige säsongen 2004/2005.

Höstserier

Norra
Lag 1–4: Till Allsvenskan.Lag 5–12: Till vårserien.

Södra
Lag 1–4: Till Allsvenskan.Lag 5–12: Till vårserien.

Vårserier

Norra
Lagen tog med sig alla resultat från höstserien, men poängen dubblades.Lag 1: Till Kvalspelet till Elitserien.Lag 5–6: Till kvalspelet till Division 1.Lag 7–8: Nedflyttade till Division 2.

Södra
Lagen tog med sig alla resultat från höstserien, men poängen dubblades.Lag 1: Till Kvalspelet till Elitserien.Lag 5–6: Till kvalspelet till Division 1.Lag 7–8: Nedflyttade till Division 2.

Kvalspel till Division 1

Norra
Ludvika HF – HK Silwing/Troja 41–53 (22–29, 19–24)
Umeå IK – Hornskrokens IF 55–45 (34–26, 21–19)

Södra
Torslanda HK – Kärra HF 58–65 (28–27, 30–38)
H 65 Höör – IFK Karlskrona 44–56 (18–29, 26–27)
H 65 Höör gick upp trots förlusten, eftersom Lindesberg flyttades upp i Elitserien på grund av Kroppskulturs konkurs.

Sport i Sverige 2004
Sport i Sverige 2005
Handbollssäsongen 2004/2005
2004/2005